Pyhäjärvi es un hidrónimo muy común de lagos en Finlandia. Puede referirse a:
lago Pyhä (Pirkanmaa), un lago de la región de Pirkanmaa;
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi), un lago en el municipio de Pyhäjärvi;
Pyhäjärvi (Satakunta), un lago en Satakunta;
Pyhäjärvi (Karelia), un lago en Karelia, en la frontera Finlandia–Rusia;
Pyhäjärvi (Kymenlaakso), un lago en el northern Kymenlaakso;
Pyhäjärvi (Saarijärvi), un lago en Finlandia Central ;

Pyhäjärvi ha sido también el nombre de varias municipalidades de Finlandia:
Pyhäjärvi, un municipio en Northern Bothnia;
Pyhäjärvi Ul, antigua municipalidad en Uusimaa, ahora parte de Karkkila;
Otradnoye, Priozersky District, Leningrad Oblast, antiguamente una municipalidad finesa de Pyhäjärvi Vpl., ahora en el Oblast de Leningrado, Rusia;
Svyatozero, un lago y antigua municipalidad en la República de Karelia, fue ocupado por Finlandia en 1941–44.